

Geografia

Germania

Comuni 
 Borgdorf-Seedorf – comune nel circondario di Rendsburg-Eckernförde (Schleswig-Holstein)
 Seedorf – comune nel circondario di Rotenburg (Wümme) (Bassa Sassonia)
 Seedorf – comune nel circondario del ducato di Lauenburg (Schleswig-Holstein)
 Seedorf – comune nel circondario di Segeberg (Schleswig-Holstein)

Ex comuni e frazioni 
 Seedorf – ex comune ora frazione di Dannenberg, città nel circondario di Lüchow-Dannenberg (Bassa Sassonia)
 Seedorf – ex comune ora frazione di Dunningen, comune nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Seedorf – ex comune ora frazione di Jerichow, città nel circondario del Jerichower Land (Sassonia-Anhalt)
 Seedorf – frazione di Lenzen, città nel circondario del Prignitz (Brandeburgo)
 Seedorf – frazione di Pentling, comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Seedorf – frazione di Schirnding, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Seedorf – ex comune ora frazione di Sellin, comune nel circondario della Pomerania Anteriore-Rügen (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Seedorf – frazione della città di Jerichow

Svizzera 
 Moosseedorf, già Seedorf – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Seedorf – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Seedorf – comune (Canton Uri)

Persone 
 Clarence Seedorf (1976) – calciatore e allenatore di calcio olandese
 Stefano Seedorf (1982) – calciatore olandese